Quartet (estrofa), estrofa de quatre versos, amb 9 o més síl·labes 
 Quartet (música), tipus de conjunt musical i un tipus de composició escrit per a aquest conjunt
 Quartet de corda, conjunt instrumental de quatre instruments de corda, normalment dos violins, una viola i un violoncel, o bé una peça musical escrita per a aquest conjunt 
 Quartet (pel·lícula de 1981) de James Ivory (Gran Bretanya, França)
 Quartet (pel·lícula de 2012) de Dustin Hoffman